

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Conb“ beginnt.

Conb 



Conbo 
 Conboy, Frederick (1882–1949), kanadischer Politiker, 47. Bürgermeister von Toronto
 Conboy, Kevin (* 1987), dänisch-englischer Fußballspieler
 Conboy, Tim (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler